Bettarini ist der Familienname folgender Personen:

 Cesare Bettarini (1901–1975), italienischer Schauspieler
 Stefano Bettarini (* 1972), italienischer Fußballspieler
 Valentina Bettarini (* 1990), italienische Eishockeyspielerin